Maksimović oder Maksimovic ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Maksimović (* 1988), serbischer Ringer (griechisch-römisch)
 Desanka Maksimović (1898–1993), serbische Dichterin und Schriftstellerin
 Dušan Maksimović (* 1940), jugoslawischer Fußballschiedsrichter 
 Goran Maksimović (* 1963), serbischer Sportschütze und Olympiasieger
 Ivana Maksimović (* 1990), serbische Sportschützin
 Ivica Maksimovic (* 1953), deutscher Kommunikationsdesigner und Hochschullehrer
 Luka Maksimović (* 1991), serbischer Satiriker und Politiker, besser bekannt unter seinem Pseudonym Beli
 Nemanja Maksimović (* 1995), serbischer Fußballspieler
 Nikola Maksimović (* 1991), serbischer Fußballspieler
 Suzana Maksimović (* 1962), serbische Schachspielerin

Siehe auch:
 Maximowitsch